Geografia:
 Montefusco, comuna italiana de la província d'Avellino
 Uggiano Montefusco, frazione de la comuna italiana de Mandúria, a la província de Tàrent

Biografies:
 Enric Montefusco (n. 1977), músic català, membre del grup Standstill
 Licinio Montefusco (1936-2012), baríton italià
 Vincenzo Montefusco (n. 1945), exjugador i entrenador de futbol italià